Die Players Championships werden 2023 zum insgesamt zwanzigsten Mal als Dartturnierserie ausgetragen. Sie sind Teil der PDC Pro Tour 2023 und bestehen aus 30 Turnieren. Diese sind relevant für die PDC Pro Tour Order of Merit sowie für die Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championship Events eines Kalenderjahres einfließen. Diese Rangliste bestimmt das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Austragungsorte 
Die zwanzigste Saison der Players Championships findet in vier verschiedenen Städten statt. Davon liegen drei in England und eine in Deutschland.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 11. Februar 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 2 
Datum: 12. Februar 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 3 
Datum: 18. Februar 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 4 
Datum: 19. Februar 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 5 
Datum: 11. März 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 6 
Datum: 12. März 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 7 
Datum: 19. März 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

Players Championship 8 
Datum: 20. März 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

Players Championship 9 
Datum: 15. April 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

Players Championship 10 
Datum: 16. April 2023
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

Players Championship 11 
Datum: 20. Mai 2023
Austragungsort:  Morningside Arena, Leicester
Link:

Players Championship 12 
Datum: 21. Mai 2023
Austragungsort:  Morningside Arena, Leicester
Link:

Players Championship 13 
Datum: 12. Juni 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

Players Championship 14 
Datum: 13. Juni 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

Players Championship 15 
Datum: 10. Juli 2023
Austragungsort:  Morningside Arena, Leicester
Link:

Players Championship 16 
Datum: 11. Juli 2023
Austragungsort:  Morningside Arena, Leicester
Link:

Players Championship 17 
Datum: 26. August 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

Players Championship 18 
Datum: 27. August 2023
Austragungsort:  Halle 39, Hildesheim
Link:

Players Championship 19 
Datum: 3. September 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 20 
Datum: 4. September 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 21 
Datum: 5. September 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 22 
Datum: 27. September 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 23 
Datum: 28. September 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 24 
Datum: 29. September 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 25 
Datum: 18. Oktober 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 26 
Datum: 19. Oktober 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 27 
Datum: 20. Oktober 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 28 
Datum: 21. Oktober 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 29 
Datum: 1. November 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 30 
Datum: 2. November 2023
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Preisgelder 
Das Preisgeld liegt wie im Vorjahr bei £ 100.000 pro Turnier.

Folgende Preisgelder wurden an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Players Championship Order of Merit 
Die folgende Top 64 der Players Championship Order of Merit qualifizieren sich für die Players Championship Finals 2023.
(Stand: 12. März 2023)

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle bisher geworfenen Nine dart finishes der Players Championships 2023:

Einzelnachweise 

2023
PDC Pro Tour 2023